Hausenbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Hausenbach (Gemeinde Karlstetten), Ortschaft von Karlstetten, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Hausenbach (Kremnitzbach), rechter Zufluss zur Pielach bei Hafnerbach in Niederösterreich
 Burg Hausenbach, Burg bei Karlstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hausbach
 Häuserbach